До́нал Фрэ́нсис Лог (, 27 февраля 1966, Оттава) — канадский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист.

Снялся в роли Квинна в фильме «Блэйд». Прорывом для него стала роль Джека в фильме «Между небом и землёй». Образование получил в университете Гарварда. В 1990 году впервые снялся в телефильме, а в 1992 году дебютировал в игровом кино. Известность ему принесла роль Мэка в фильме «Призрачный гонщик», также известен по сериалу «Сыны анархии» (шестой сезон, роль маршала в отставке), сериалу «Викинги», где Донал сыграл роль короля Хорика, и сериалу «Готэм» (детектив Харви Буллок).

Биография 
Донал Лог родился в Оттаве, провинция Онтарио. Его отец был католическим миссионером-кармелитом в Африке, где встретил мать Донала, Элизабет, и где они, в конечном счете, поженились и родили четырёх детей.

У Лога есть три сестры: Карина, актриса, его сестра-близнец Деирдре, и Эйлин, консультант образования. Донал провел своё детство в Эль Сентро, штат Калифорния, где он посещал Центральную Среднюю школу Союза, а доучивался в Англии — в Колледже Св. Игнатия в Энфилде, графство Миддлсекс. После этого уехал к матери в Ирландию. У Донала двойное — канадское и ирландское — гражданство.

Карьера 
Серьезная карьера на телевидении для Лога началась с эпизода «Узкий» сериала «Секретные материалы», затем последовали роли в фильмах «Геттисбург» (1993), «Маленькие женщины» (1994), «В открытом море» (1994), «Три ниндзя: Костяшки вверх» (1995), «Дорогой Боженька» (1996), «Джерри Магуайр» (1996), «Блэйд» (1998), «Тонкая красная линия» (1998), «Сбежавшая невеста» (1999) и др. 
В 2000-е годы Донал появляется в таких лентах, как «Дао Стива» (2000), «Отель „Миллион долларов“» (2000) Вима Вендерса, «Укради этот фильм» (2000), «Патриот» (2000) с Мелом Гибсоном, «Афера» (2003), «Призрачный гонщик» (2007), «Зодиак» (2007) Дэвида Финчера, «Макс Пэйн» (2008) и др.

Личная жизнь 
Донал Лог переболел плоскоклеточным раком кожи.

Является близким другом Дэнни Трехо который помог ему избавиться от наркотической зависимости. В последствии написал автобиографию о нем "Преступление, искупление и Голливуд"

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Гарвардского университета
Киноактёры Канады